Borgo ima više značenja:
 Borgo
 Borgo (Dolina Aoste)
 Borgo (Askoli Pičeno)
 Borgo (Avelino)
 Borgo (Bjela)
 Borgo (Bolonja)
 Borgo (Kuneo)
 Borgo (Mačerata)
 Borgo (Masa-Karara)
 Borgo (Modena)
 Borgo (Potenca)
 Borgo (Rovigo)
 Borgo (Savona)
 Borgo (Torino)
 Borgo (Trento)